Eiskeller steht für:

 Eiskeller, einen kühlen Vorratsraum
 Eiskeller (Berlin), ein Landschaftsschutzgebiet in Berlin
 ein um 1880 gegründetes, ehemaliges Leipziger Ausflugslokal namens „Eiskeller“, heute „Conne Island“
 Großer und Kleiner Eiskeller, zwei geschützte Höhlen im Salzburger Untersberg
 eine Räumlichkeit des Schlosses Diersfordt in Wesel-Diersfordt

Siehe auch:
 Eiskellerberg